Jauslin ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Jauslin (1909–1958), Schweizer Künstler
 Karl Jauslin (1842–1904), Schweizer Maler und Illustrator
 Matthias Jauslin (* 1962), Schweizer Unternehmer und Politiker (FDP)
 Werner Jauslin (1924–2015), Schweizer Ingenieur und Politiker (FDP)